Sandgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandgrynnan, Vörå, Österbotten, 
 Sandgrynnan (vid Nörrstenarna, Malax), Österbotten, 
 Sandgrynnan (vid Bergögaddarna, Malax), Österbotten, 
 Sandgrynnan, Korsnäs, Österbotten, 
 Sandgrynnan (vid Töjby, Närpes), Österbotten, 
 Sandgrynnan (vid Nämpnäs, Närpes), Österbotten,

Se även
Sandgrund
Sandgrundet
Sandgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar